STS:

 STS — название основных полетов челнока Спейс шаттл (сокращение от названия программы ). Полный список: Список полётов по программе «Спейс Шаттл», некоторые полеты:
 Атлантис STS-117
 Дискавери STS-121
 Индевор STS-127
 STS — протокол Station-to-Station, позволяющий двум абонентам создать общий ключ
 STS-1 — каналы SONET/SDH
 STS () — конструкционная гомогенная сталь.
 STS () — раздел современной социологии, занимающийся исследованием науки и технологий. Стоит на позициях социальной сконструированности научного знания.

См. также 
 
 СТС — российский федеральный телеканал